Вилијам Јуџин Бароуз Млађи (; 30. новембар 1945 — 24. јун 2019), познатији као Били Дрејго (), био је амерички глумац. Познат је по улогама негативаца као Френк Нити у филму Брајана де Палме Недодирљиви или демона Барбаса у серији Чари. Исто тако остварио је значајне улоге у филмовима бројних познатих редитеља, попут Клинт Иствуда Бледолики јахач и многим другим. Умро је у Лос Анђелесу, од последица можданог удара.

Филмографија 

|-
| 2006. || || -{Imprint}- || ||
|-
| 2006. || Брда имају очи || -{The Hills Have Eyes}- || ||
|-
| || || Demon Hunter ||
|-
| 2004. || || -{Mysterious Skin}- || ||
|-
| 2004. || Подрхтавање 4: Легенда почиње || -{Tremors 4: The Legend Begins}- || Блек Хенд Кели || (V)
|-
| 1999. || || -{Soccer Dog: The Movie}- || ||
|-
| 1996. || || -{Mad Dog Time}- || ||
|-
| 1993. || || -{Cyborg 2}- || ||
|-
| 1992. || || -{Guncrazy}- || ||
|-
| 1990. | 1990. || Делта одред 2 || -{The Delta Force 2}- || ||
|-
| 1988. || Јунак и терор || -{Hero and the Terror}- || ||
|-
| 1987. || Несаломиви || -{The Untouchables}- || ||
|-
| 1986. || || -{North and South, Book II}- || || (mini)
|-
| 1986. || || -{Vamp}- || ||
|-
| 1985. || Бледолики јахач || Pale Rider || ||
|-
| 1985. ||Инвазија на Америку || -{Invasion U.S.A.}- || ||
|-
| 1981. || || -{Cutter's Way}- || ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1945.
Амерички глумци
Умрли 2019.
Људи под псеудонимом
Умрли од последица можданог удара